Osmoy, commune française du Cher ;
 Osmoy, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Champigny-la-Futelaye
 Osmoy, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Osmoy-Saint-Valery
 Osmoy, commune française des Yvelines.

Voir aussi
Osmoy-Saint-Valery, commune française de la Seine-Maritime

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France